Satysfakcja (Satisfaction, 2007-2010) – australijski serial telewizyjny wyprodukowany przez australijski kanał telewizyjny Showcase. Pomysłodawcą serialu jest Roger Simpson wraz z producentem Andym Walkerem.

Światowa premiera odbyła się 5 grudnia 2007 roku, natomiast do Polski serial zawitał 22 listopada 2008 roku w TVN Style. Od 2 maja 2009 roku można go także oglądać na kanale AXN.

Opis fabuły 
Serial, który porusza temat prostytucji ukazuje nieznane dotąd kulisy zawodu prostytutek - ukazuje je w sposób znacznie różniący się od dotychczasowego wizerunku.

Wydarzenia dotyczą ekskluzywnych prostytutek z eleganckiej agencji towarzyskiej o nazwie "232" z Melbourne. Wynajmowane do towarzystwa przez zamożnych mężczyzn ze świata polityki, biznesu i sportu zmagają się z kłopotami w pracy, ale także z tymi rodzinnymi.

Obsada 
 Diana Glenn jako Chloe (2007-2009)
 Kestie Morassi jako Natalie (2007-2010)
 Bojana Novakovic jako Tippi (2007-2009)
 Peta Sergeant jako Heather (2007-2009)
 Madeleine West jako Mel (2007-2010)
 Alison Whyte jako Lauren (2007-2010)
 Camille Keenan jako Tess (2009-2010)
 Renai Caruso jako Amy (2009-2010)
 Robert Mammone jako Nick (2007-2008)
 Sullivan Stapleton jako Josh (2007-2009)
 Nicholas Bell jako Alex (2007-2008)
 Dustin Clare jako Sean (2008-2010)
 Jacki Weaver jako Gillian (2009)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona (ang.)

Australijskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2010